Подсосонье — деревня в Гдовском районе Псковской области России. Входит в состав Плесновской волости Гдовского района.

Расположена на северо-востоке района, на реке-старице Стягла (Старая Плюсса) недалеко от реки Плюсса, в 27 км к востоку от Гдова и в 10 км к югу от волостного центра Плесна.

Население 
Численность населения деревни составляет на 2000 год 71 человек.

Первое упоминание 
Впервые упоминается в писцовой книге Прибужской волости 1581/82 года.
«(Дрв) Подсосенье: (в) Манулко Яковлев, (в) Исачко Григорьев, (в) Иванко Семенов, (в) Иванко Степанов, (в) Фетка Семенов да два двора пусты, по старому писму пашни в поле двенатцать коробей, а в дву по тому ж, сена сто пятьдесят копен, три обж[и], оброку с обжи по четыре рубли с полтиною, крестьяне живут на всей.»

Ссылки 
 Сайт Гдовского района. Плесновская волость

Примечания 

Населённые пункты Гдовского района
Плесновская волость